Коровья:

Коровья (приток Васюгана) — река в Томской области
Коровья (приток Махни) — река в Томской области
Коровья (приток Кемчуга)
Коровья (приток Дерелуя) — река в Черновицкой области (Украина)